Muiaria är ett släkte av svampar. Muiaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Muiaria